Тихвинское кладбище:

 Тихвинское кладбище (Арзамас).
 Тихвинское кладбище (Великий Новгород).
 Тихвинское кладбище (Санкт-Петербург).
 Тихвинское кладбище (Смоленск).